Schilling är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:

 Bruno Schilling
 Claus Schilling
 Curt Schilling 
 Gustav Schilling
 Johannes Schilling
 Paul Schilling von Cannstatt
 Taylor Schilling
 Tom Schilling

Tyska efternamn